Smalun ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Smalun (* 1939), deutscher Formgestalter
 Silvio Smalun (* 1979), deutscher Eiskunstläufer